Ferbitz steht für:
 Ferbitz (Havelland), eine Wüstung in der Döberitzer Heide
 Ferbitz (Lanz), ein bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Lanz im Landkreis Prignitz in Brandenburg